Мули́:
 Мули (река) — река в Ванинском районе Хабаровского края
 Мули — прежнее название посёлка Высокогорный в Хабаровском крае
 Мули (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.